Уара (, ):

 Уара — місто в Беніні, комуна Гогуну департаменту Аліборі.
 Уара — департамент регіону Ваддай, Чад.
 Уара — стародавнє місто на території Чаду.
 Уара — селище в Чилі.
 Уара — річка в Центральній Африці, права притока Мбому.